Cunow ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Cunow (1648–1706), deutscher Pfarrer und evangelischer Kirchenlieddichter
 Heinrich Cunow (1862–1936), deutscher Soziologe und Ethnologe
 Martin Cunow (Pseud. Theodor Frey, Johannes Eleutheros; 1786–1847), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Privatgelehrter

Siehe auch:
 Cuno, Kunow